Лига Гаушу 2014 (), или Чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул по футболу 2014 — 94-й розыгрыш высшего футбольного дивизиона штата Риу-Гранди-ду-Сул, организованный Футбольной федерацией штата Риу-Гранди-ду-Сул (ФГФ) и прошедший с 18 января по 13 апреля 2014 года. В турнире приняли участие 16 команд. Победителем стал «Интернасьонал», обыгравший в финале со счётом 6:2 по сумме двух матчей «Гремио». Этот успех стал для «Интернасьонала» 43-м по счёту.

Формат 
Формат турнира остаётся таким же, как и в прошлых сезонах. 16 участников турнира делятся на две группы по 8 команд в каждой. Каждая команда сыграет по одному матчу с командами из обеих групп и проведёт в общей сложности 15 матчей. 4 лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, в котором играется по одному матчу на поле команд, занявших в своих группах 1-е и 2-е места. Победители четвертьфинальных матчей выходят в полуфинал, который также состоит их одного матча. Победители полуфинальных матчей выходят в финал, который состоит из двух матчей, при этом второй матч проводится на поле команды, имеющей наибольшее количество очков по итогам группового этапа. Три лучшие команды получают право участвовать в Кубке Бразилии 2015. Три худшие команды по итогам чемпионата покидают высший дивизион и участвуют в следующем сезоне во втором дивизионе.

Лучшая команда не из Порту-Алегри становится Чемпионом провинции.

Критерии определения положения команд в случае равенства очков 
В случае равенства очков между двумя или более командами, положение этих команд определяется по следующим критериям в следующем порядке:
 Количество побед;
 Рзаница забитых и пропущенных голов;
 Количество забитых голов;
 Количество красных карточек;
 Количество жёлтых карточек;
 Жеребьёвка.

Участники

Первый этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка плей-офф

Четвертьфиналы 
Матчи пройдут 22 и 23 марта.

Полуфиналы 
Матчи пройдут 30 марта.

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

«Интернасьонал» побеждает с общим счётом 6:2.

Победитель

Общая таблица 

* Чемпион провинции.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сайт КБФ
 Русскоязычный сайт по клубному футболу Бразилии
 
Футбол в Южной Америке в 2014 году
Спорт в Бразилии в 2014 году
Чемпионаты штатов Бразилии по футболу